NPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hastings, Napier, Nuova Zelanda